Мщонув () — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство, Жирардувский повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 8,56 км². Население 6323 человек (на 2006 год).

История 
После Венского конгресса — в Российской империи, город Блонского уезда Варшавской губернии.

В начале XX века: жителей 5299 (из них — 2645 женщин); фабрики изразцов, спичек; заводы уксусный, кожевенный и винокуренный; католическая церковь, синагога, 2 школы.

Известные уроженцы 
 Круковский, Стефан (1890—1982) — один из наиболее знаменитых польских археологов XX века.

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница города

Города Мазовецкого воеводства
Бывшие еврейские местечки Польши